Кумарейское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Балаганском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Кумарейка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1070 человек, в том числе 534 мужчины и 536 женщин.

Исчезнувшие населённые пункты 
 Горный Куй

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области